Batalla de Tanagra puede referirse a alguna de las siguientes batallas del siglo V a. C. ocurridas en la ciudad de Tanagra:

 Batalla de Tanagra (457 a. C.) entre Atenas y Esparta.
 Batalla de Tanagra (426 a. C.) entre Atenas y Tanagra durante la guerra del Peloponeso.